Geoglossum is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Gelatinodiscaceae. De naam van het gesalcht is door de Duitse mycoloog Christiaan Hendrik Persoon voor het eerst geldig gepubliceerd in 1794. De typesoort is Geoglossum glabrum.

Soorten
Volgens Index Fungorum telt dit geslacht 63 soorten (peildatum november 2020):

Geoglossaceae
Schimmelgeslacht